Cântarea României (etwa: „Preis Dir, Rumänien!“, Lobgesang auf Rumänien oder Lied von Rumänien) steht für:

 Cântarea României (Text), ein Text, der 1850 von dem moldawischen Prosaautor Alecu Russo verfasst und veröffentlicht wurde 
 Cîntarea României (Festival), ein im Fernsehen übertragenes Musikfestival, das jährlich im sozialistischen Rumänien stattfand